Cryptostroma är ett släkte av svampar. Cryptostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cryptostroma